Мо́ффат () — шотландская фамилия, англоязычный топоним.

Моффат — равнинный клан в приграничной части Шотландии; один из самых могущественных и влиятельных кланов во времена Уильяма Уоллеса.

Известные носители 

 
 Моффат, Крис (род. 1979) — канадский саночник, участник трёх зимних Олимпийских игр.
 Моффат, Майк (род. 1982) — канадский саночник, участник трёх зимних Олимпийских игр.
 Моффат, Роберт (1795—1883) — шотландский миссионер в Южной Африке, создатель письменности на языке сетсвана.
 Моффат, Стивен (род. 1961) — шотландский телевизионный сценарист и продюсер.
 Моффат, Трейси (род. 1960) — австралийский фотограф и режиссёр.

Топонимы 
 Моффат (округ) — округ в Колорадо, США.

См. также 
 Моффитт
 Моффетт

Примечания